

Patronyme 

, "Russo" (1915, Pelotas – 1980, Rio de Janeiro), footballeur brésilien
David Milman (1912 – 1982), mathématicien soviétique puis israélien, coauteur du théorème de Krein-Milman et du théorème de Milman-Pettis
  (1919 – 2007), homme politique et diplomate israélien
 Milman Parry (1902  1935, Los Angeles), philologue américain d'expression française
Pierre Milman, mathématicien, fils de David Milman et frère de Vitali Milman
 Sophie Milman (1983 –), chanteuse de jazz qui habite au Canada
Vitali Milman (1939 –), mathématicien soviétique puis israélien, fils de David Milman

Patronyme juif
Patronyme germanique